Пајн има више значења:
 Округ Пајн (Минесота)
 Пајн (Аризона)